Теулек — река в России, протекает по Кондинскому району Ханты-Мансийского автономного округа. Устье реки находится в 75 км по левому берегу реки Конда. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Конда, речной подбассейн реки — Конда. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010600112115300018027.

Примечания 

Притоки Конды
Реки Кондинского района